San Felices kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Felices de los Gallegos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 San Felices (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Soria, 

Robotskapade Spanienförgreningar